

Хросно — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хросно — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства